

Culture 
Zébulon (en hébreu: זבולון) est, dans le récit de la Genèse, le sixième fils de Léa, femme de Jacob et dixième fils du patriarche. 
 Zébulon est un groupe de musique québécois. Il est connu entre autres pour sa chanson Job steady.
 Zébulon est un personnage fictif sur ressort, ami de Pollux, dans la série Le Manège enchanté
 Zébulon est le surnom de Bertrand Roche, un alpiniste et parapentiste français.
 Zébulon est le nom de scène de Nina Dallaporta, une danseuse française.
 Zébulon est un prénom.
 Zebulon est  le nom d'une association maritime (avec des ramifications dans d'autres pays) créé en 1945 pour la formation de marins pour l'émigration clandestine juive en Palestine

Géographie 
Zebulon est une ville de Caroline du Nord (États-Unis).
Zebulon est une ville de Géorgie (États-Unis).

Domaine ferroviaire 
 Zébulon est une automotrice électrique expérimentale de la SNCF qui a servi à la mise au point des TGV.
 Zébulon est une rame expérimentale de la RATP pour le métro parisien.

Homonymie de localités aux États-Unis